Zsolnay Ignác (1797–1799), a Zsolnay család fiatalon elhunyt tagja
 Zsolnay Ignác (1826–1900), a Zsolnay gyár első tulajdonosa